Valheim — компьютерная игра в жанре симулятора выживания с видом от третьего лица в открытом мире, разрабатываемая шведской компанией Iron Gate и изданная компанией Coffee Stain. Игра в стадии раннего доступа вышла на платформе Steam 2 февраля 2021 года. Релиз игры на платформах Xbox One и Xbox Series X/S планируется во втором квартале 2023 года. Игра разработана командой из пяти человек на основе проекта, который Ричард Свенссон выполнял в свободное время. С момента выпуска в раннем доступе Valheim добилась как критического, так и коммерческого успеха, получив высокие оценки. PC Gamer назвали игру «редким исключением» для игр в ранним доступе. Через месяц после выпуска было продано 5.7 миллионов копий игры, а в июне 2022 более 10 миллионов. На некоторое время Valheim стал одной из самых популярных игр в Steam.

Мир 
События происходят в Вальхейме, мире, куда попадают павшие в бою викинги, где им предстоит доказать, что они достойны того, чтобы попасть в залы Вальхалы. Игрок начинает путь с нуля и обнаруживает, что должен победить зло, в лице шести боссов, чтобы достичь загробной жизни. Ведомый только своими инстинктами и подсказками ворона, игрок должен подготовиться к битве с заклятыми врагами самого Одина.

В этой игре термин «Вальхейм» обозначает вымышленный десятый мир внутри мирового древа Иггдрасиль из скандинавской мифологии, хотя их всего девять. В игре нет полноценного сюжета, а мир Вальхейм загадочный и не явный. Игрокам предстоит исследовать «огромный фэнтезийный мир, пропитанный скандинавской мифологией и культурой викингов». Рунные камни являются единственным источником информации о мире. В игре представлены мифические существа: Грейлинги, Грейдворфы, Тролли, Драугры, Суртлинги, Фенринги, Фулинги, Дверги, Змей (Ёрмунганд) и другие.

Игровой процесс 
В начале игры валькирия забрасывает игрового персонажа-викинга близ рунных камней. Говорящий ворон Одина уведомляет игрока о том, что он должен вызвать неких сверхъестественных зверей (боссов) и сразиться с ними — но сначала необходимо найти способ это сделать. Как павший викинг, игрок должен создавать оружие и инструменты, строить убежища, сражаться с врагами, чтобы выжить. В игре особый визуальный стиль 3D графики с минимальным количеством полигонов и низким разрешением текстур, на которых видны пиксели. Боевая система вдохновлена популярными экшн-играми и симуляторами выживания. В бою используется одноручное и двуручное оружие, меч, топор, кинжал, лук, копье, молот, щит, а также магические посохи. В Вальхейм поддерживается совместная игра с участием до 10 человек и дополнительный режим PvP. 

Мир игры каждый раз создается случайно, он генерируется процедурным образом в каждом новом прохождении, так что география Вальхейма никогда не повторяется. На сервере формируется уникальный код карты или «семя мира». В мире несколько биомов, которые игрок проходит по порядку: Луга, Черный лес (Шварцвальд), Болота, Океан, Горы, Равнина и Туманные земли, а в будущем появятся Пепельные земли и Глубокий Север. В каждом биоме есть свои уникальные враги, предметы, подземелья и боссы, которые представляют сложность выживания. Вальхейм работает по внутриигровому циклу дня и ночи: день составляет 21 минуту, а ночь 9 минут. Некоторые зоны в игре требуют особой подготовки — например, в горах мороз причиняет урон и потребуется создать медовуху для защиты от холода, а на болотах много ядовитых существ и лучше создать медовуху от яда. Локации содержат озера, реки и моря — чтобы пересекать их игрок может построить плот, лодку или корабль викингов. 

Герой начинает игру с пустыми руками и чтобы выжить, он должен использовать природные ресурсы, расположенные по всему миру, путем сбора пищи, охоты, добычи руды или земледелия. Эти ресурсы необходимы для строительства укрытий, изготовления инструментов, ковки снаряжения и оружия. Чтобы получить доступ к продвинутому оружию и инструментам, необходимо искать материалы и поэтапно открывать новые рецепты, следуя по линейному процессу развития. Полоса здоровья истощается от вражеских атак и падений, а полоса выносливости истощается от выполнения атаки, бега и разных действий. Чтобы увеличить шкалу игрок должен съесть еду, увеличивающую на время запал сил или здоровья. Пища на время увеличивает шкалу здоровья либо сил и влияет на прирост шкалы в секунду, в зависимости от качества блюда. Игроку нужно следить за состоянием героя — чтобы выстоять в битве с сильным врагом, викинг должен хорошо поесть и получить бонус бодрости от комфорта в жилище, для чего потребуется: крыша над головой, кровать, стол, стул, ковер, флаг и т.д. Следует приготовить зелья в бродильной бочке. В отличие от многих игр на выживание, голод не приводит к смерти персонажа, однако, необходимо самому заранее строить порталы, а не использовать свитки. 

В игре используется система навыков, включающих 17 параметров: от блока щита до бега. Каждый навык может быть повышен до уровня 100 и по-разному влияет на игровую механику. Например, навык дубины увеличивает урон дубинами, а навык бега определяет как быстро истощается выносливость во время бега. При смерти игрок теряет 5% опыта от шкалы навыков и они уменьшаются, а также получает защиту от следующей потери опыта в течении 10 минут. После смерти на месте игрока остается оберег, в котором остаются все предметы из инвентаря, включая экипировку и оружие, — что является наибольшей сложностью в игре, — сам же игрок просыпается в кровати.

Основная цель игры — убить 6 боссов, что находятся в разных биомах. Чтобы вызвать каждого босса, игроки должны отправиться к алтарю каждого босса и возложить определенный предмет в качестве подношения. При убийстве боссов выпадает трофей, что можно поместить на стартовый алтарь, чтобы получить силу босса — активный навык, что можно бесконечно использовать один раз в 20 минут.

В отличие от игр наподобие Minecraft, не предлагающих игроку вообще никаких конкретных целей, в Valheim игрока направляет Вегвизир, камень-подсказка на местоположение босса, что находится в случайном месте соответствующего биома. В будущем в игре появится серия «заданий Хильдира». В отличие от игр наподобие The Legend of Zelda, где такие задания предполагали бы посещение определённых «подземелий» с ловушками и боссами, Valheim использует весь свой открытый мир как огромное «подземелье». В отличии от Conan Exiles, Valheim не ориентирован на многопользовательский режим и кланы.

Разработка 
Valheim создана шведской компанией Iron Gate Studio, состоящей всего лишь из пяти человек. Соучредители студии Ричард Свенссон и Хенрик Торнквист оба работали в местной компании по разработке игр под названием Pieces Interactive. До Вальхейм Свенссон в свободное время начал разработку игры-симулятора под названием Tolroko. Однако в конечном итоге эта игра так и не была выпущена; по словам Торнквиста, Свенссон понял, что было «излишним внедрять системы моделирования для сами разработчиков, а не для игроков». В своей следующей игре Свенссон хотел создать открытый мир, в котором его симуляции улучшили бы опыт игры. 

По словам одного из основателей студии Хенрика Тёрнквиста, ключевым источником вдохновения для игры стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild — как в части визуального стиля, так и в части механик игры, построенных на физических взаимодействиях. Тёрнквист также указывал на The Elder Scrolls V: Skyrim и кооперативные игры с элементами выживания, такие, как Terraria. Первоначально Valheim была собственным проектом основателя студии, Ричарда Свенссона, — тему викингов он выбрал просто потому, что она была в то время популярной в играх.  

Свенссон начал работать над Valheim в 2017 году под рабочим названием Fejd (по-шведски «вражда»). В конце концов он покинул Pieces Interactive в 2018 году, чтобы работать над Valheim на постоянной основе, и убедил Торнквиста присоединиться к нему позже в том же году. Игра была выпущена в альфа-версии в июне 2018 года и официально выпущена в ранний доступ 2 февраля 2021 года, при этом дата выпуска полностью готовой игры до сих пор пока не объявлена. 

В 2020 году Тёрнквист и Свенссон заключили договор с издательской компанией Coffee Stain, уже имевшей большой опыт работы с кооперативными играми, как Satisfactory или Deep Rock Galactic. Себастьян Бадилак, исполнительный продюсер Coffee Stain, был старым другом Тёрнквиста; Бадилак отмечал, что искал перспективные проекты в ближайшем окружении, и Valheim оказалась именно тем, что надо — «многообещающей и очень уютной кооперативной игрой».

В течение 2021 года разработчики показали дорожную карту, где было указано, что они планируют выпустить четыре больших обновления: Hearth & Home должно углубить строительство поселений, Cult of the Wolf — сюжет и сражения, Ships and the Sea — строительство кораблей и исследование моря, Mistlands — добавить в игру новый биом Туманные земли. 

Разработчики планируют дальнейшую поддержку игры, что предполагающую расширение незавершенных биомов, а также улучшения базовых игровых механик. Студия Iron Gate обновила игру 16 сентября 2021 года, добавив обновление «Очаг и дом», что внесло много общих улучшений в игру и представило новую еду, оружие и прочее.

В декабре 2022 года Iron Gate выпустила обновление «Туманные земли», что добавило новый биом вместе с большим количеством нового контента. Этот контент включал врагов, впервые появившихся нейтральных неигровых персонажей (NPC), случайные события, предметы, еду, строительные детали, шестого главного босса, новую кузницу, оружие и несколько других разных функций. В обновлении также была добавлена магическая система (и четыре магических оружия).

14июня 2022 год на Xbox Games Showcase 2022 Extended было объявлено, что Valheim будет доступен на Windows 10 в Microsoft Store в третьем квартале 2022 года, а затем, во втором квартале 2023 года, на консолях Xbox One и Xbox Series X/S. Эти версии, разрабатываемые сторонними студиями Piktiv и Fishlabs, будут поддерживать кроссплатформенную игру и запускаться непосредственно в Xbox Game Pass. Между тем, Iron Gate Studio сосредоточится на обновлении основной версии 

В феврале 2023 года было объявлено, что игра выйдет на консолях 14 марта 2023 года.

Отзывы и продажи 
Valheim в целом получил положительные отзывы критиков. IGN Nordic дал игре оценку 9/10, заявив, что в игре «отличный визуальный стиль и музыка, подчеркивающие мир, в котором рождаются бесконечные захватывающие истории». PC Gamer назвал Valheim «редким исключением» для игр с ранним доступом, а также заявил, что игра «кажется изысканной и удовлетворительной в том виде, какой она вышла». The Washington Post писали, что в Valheim рассказывают подробно об определенных элементах игрового процесса и сюжета, что позволило фанатам ощутить общность друг с другом, делясь идеями и теориями об истории и мире игры.

Обозреватель Ars Technica Сэм Мачковеч называл игру «симулятором выживания, сделанным людьми, которые по-настоящему любят симуляторы выживания — но совсем не обязательно любят свойственную жанру рутину». Лина Хейфер из IGN в обзоре ранней версии игры отмечала, что игра не вполне избавлена от гринда, но то, что в ней есть хорошего, уже очень хорошо — особенно морские плавания и сражения.

Уже через несколько дней после релиза в раннем доступе было продано более миллиона копий игры. Порог в три миллиона проданных копий игра преодолела за 16 дней, побив таким образом исторические рекорды игр Monster Hunter: World. Через месяц было продано пять миллионов копий и на время Valheim стал одной из самых популярных игр в Steam. В марте 2021 года продажи достигли 6 млн копий. В июле 2022 года было продано более 10 миллионов копий.

Российское издание «Игромания», подводя итоги года, поставило игру на 2-е место в номинации «Мультиплеер года».

Награды 
Valheim номинирован на лучшую дебютную инди-игру и лучшую многопользовательскую игру на The Game Awards 2021. 

Valheim названа игрой года на 2021 год по версии PC Gamer.

Valheim получил приз за лучший дебют и приз зрительских симпатий на Game Developer's Choice 2022.

Valheim подал заявку, но не прошел в номинации на лучшую инди-игру The Game Awards 2022.

Музыка 
Список оригинальных саундтреков Valheim был выпущен 29 октября 2021 года компанией Iron Gate AB для потоковой передачи на Spotify, доступный в Steam. 

Музыканты:

 Патрик Ярлестам — композитор, гитары, бас, перкуссия
 Филиппа Мерфи-Хасте — кларнет, виола
 Джинин Ли — виолончель 
 Майкл Х. Диксон — валторна 
 Кинси Александер-Сваттон — флейта

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Компьютерные игры в разработке
Многопользовательские и однопользовательские игры
Компьютерные игры с ранним доступом
Компьютерные игры, разработанные в Швеции
Симуляторы выживания
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры на основе скандинавской мифологии
Игры для Windows
Игры для Linux
Игры на движке Unity